Мю́ррей, Маррей, Меррей, Маррі (, /ˈmʌɹi/, ) — шотландське та ірландське прізвище.

Шотландська версія прізвища є узвичаєним варіантом слова , англіфікованої форми середньовічного кельтського слова Muireb (або Moreb); «b» тут звучить як «v», отже є латинізованою формою слова Moravia, що означає район Морей на південному березі затоки Морі-Ферт у Шотландії. Мюррей є прямою транслітерацією того, як шотландці вимовляють слово «Moray». Орфографія Murray не використовується для географічного району, що носить назву «Морей» (), але вона стала найпоширенішою формою прізвища, особливо серед шотландських емігрантів, у такій мірі, що прізвище «Murray» зараз набагато поширеніше, ніж оригінальний варіант прізвища «Moray».

Ірландська версія прізвища походить від  (буквально — «потомок моряка»). Проте у середні віки багато шотландців мігрувало до Ірландії, тому ірландський варіант походження може бути також пов'язаний із шотландським.

Відомі носії

А 
 Алекс Ендрю Мюррей (;  1992) — гаянський футболіст, воротар.
 Арчибальд Мюррей (; 1860—1945) — британський офіцер, учасник Першої світової війни.

Б 
 Барбара Мюррей (; 1929—2014) — британська акторка.
 Білл Мюррей (;  1950) — американський кіноактор.
 Боб Мюррей (;  1954) — канадський хокеїст.
 Брендан Мюррей (;  1996) — ірландський поп-співак.
 Брюс Мюррей (;  1966) — американський футболіст, нападник,
 Брюс Мюррей (; 1931—2013) — американський планетолог.

В 
 Вільям Мюррей (; 1926—2005) — американський письменник.

Г 
 Ганна Мюррей (;  1989) — британська акторка.
 Генрі Мюррей (, 1893—1988) — американський психолог.
 Глен Мюррей (;  1972) — канадський хокеїст.
 Глен Мюррей (;  1983) — англійський футболіст, нападник.

Д 
 Дейв Меррей (;  1956) — британський музикант, автор пісень, відомий як гітарист хеві-метал гурту Iron Maiden.
 Джамал Мюррей (;  1997) — канадський професійний баскетболіст.
 Джеймс Мюррей (; 1837—1915) — британський лексикограф та філолог. Головний редактор Оксфордського Словника Англійської мови.
 Джиммі Мюррей (; 1933—2015) — шотландський футболіст.
 Джозеф Маррі (; 1919—2012) — американський хірург-трансплантолог.
 Дуглас Мюррей (;  1979) — британський письменник, журналіст та політичний коментатор.

Е 
 Елізабет Мюррей (;  1940) американська художниця- абстракціоніст, живописець, скульптор, гравер
 Енді Маррей (;  1987) — шотландський тенісист, олімпійський чемпіон (2012, 2016).
 Енн Мюррей (;  1945) — канадська софт-рок/кантрі-співачка, авторка-виконавиця та автор пісень
 Ерік Маррей (;  1982) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).
 Ешлі Мюррей (;  1988) — американська акторка та співачка.

Ж 
 Жан Мюрей (Стейплтон) (, 1923—2013) — американська актриса.

І 
 Івонн Маррей (;  1964) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1988).

М 
 Метт Мюррей (;  1994) — канадський хокеїст, воротар

П 
 Патті Мюррей (;  1950) — американський політик-демократ.
 Пітер Мюррей-Раст (;  1941) — британський хімік, прихильник методології відкритих стандартів.

Р 
 Раян Мюррей (;  1993) — канадський хокеїст, захисник.

С 
 Саманта Маррей (;  1989) — британська п'ятиборка, олімпійська медалістка (2012).

Т 
 Трой Мюррей (;  1962) — канадський хокеїст.

Ч 
 Чарльз Мюррей:
 Чарльз Мюррей (; 1872—1941) — американський кіноактор епохи німого кіно.
 Чарльз Мюррей (;  1943) — американський ліберал, політолог.
 Чед Майкл Мюррей (;  1981) — американський актор.

Ю 
 Юган Андреас Мюррей (; 1740—1791) — шведський ботанік, лікар, професор ботаніки та медицини, учень Карла Ліннея

Див. також 
 Клан Мюррей

Шотландські прізвища
Ірландські прізвища